Geografia:
 Tossal de Sant Pere (Conca de Dalt), cim del municipi de la Conca de Dalt (Pallars Jussà)
 Tossal de Sant Pere (Sarroca de Bellera), cim del municipi de Sarroca de Bellera (Pallars Jussà)
 Tossal de Sant Pere (Pinell de Solsonès), cim del municipi de Pinell de Solsonès (Solsonès)